Nederland  o Països Baixos , estat de l'Europa Occidental situat a la desembocadura dels rius Rin i Mosa 
 Koninkrijk der Nederlanden  o Regne dels Països Baixos , entitat política que comprèn els Països Baixos, Aruba, Curaçao i Sint Maarten 
 Nederland (Colorado), població de l'estat de Colorado, als Estats Units d'Amèrica